

Населені пункти та їхні частини

 Чосткув — село в гміні Філіпув Сувальського повіту Підляського воєводства
 Чосткув — село в гміні Красоцин Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Чосткув — частина села Зельонкі в гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки